esdoorn of ahorn, een geslacht van bomen of heesters

Geografie:
 Ahorn (Baden), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Ahorn (Coburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Ahorn im Mühlviertel, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk